Boschman ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Boschman (* 1974), niederländischer Sportschütze
 Laurie Boschman (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Boschmann